Железнодорожная ветка Софрино — Красноармейск появилась в 1896 году, и изначально там была узкоколейная ветка которая доходила только до платформы Фёдоровское.

Строили УЖД для доставки торфа и дешёвого топлива, и отходила она от ныне заброшенного Софринского кирпичного завода.

Построили широкую колею только в 1956 году и протянули до Красноармейска и шли там поезда на дизельной тяге или по другому кукушка.

Нынешняя ветка была электрифицирована то в 1993, то в 1995, но по данным газеты датированными 22 ноября 1994 года, было написано что в тот день пути были электрифицированы и шли уже не до Софрино а до Ярославского вокзала, что радовало жителей Красноармейска.

Из примечания можно сказать что после 1994 года станции: Посёлок Дальний, Рахманово, Фёдоровское, Путилово и Красноармейск обрели высокие платформы большей длины.

В день проходят примерно 6-8 пар электричек.

Железнодорожный транспорт Московской области